XXV Чемпионат мира по современному пятиборью среди женщин проводился с 6 по 8 августа 2005 года в столице Польши Варшаве.

Результаты 

Личное первенство. Итоговые результаты.

Эстафета. Итоговые результаты.

Командное первенство. Итоговые результаты.

Распределение наград

Ссылки. Источники
 Корсини выиграла чемпионат мира 
 MŚ w pięcioboju nowoczesnym: Polki wśród faworytek

Чемпионаты мира по современному пятиборью среди женщин
2005 год в спорте
Международные спортивные соревнования в Варшаве